«All of You» () — песня, записанная испанским певцом Хулио Иглесиасом и американской певицей Дайаной Росс. Она была выпущена как сингл 12 июня 1984 года, также была включена в альбомы исполнителей 1100 Bel Air Place и Swept Away.

Предыстория и запись 
В середине 1980-х годов, уже достигнув высокого уровня международной известности, испанский певец Хулио Иглесиас стремился закрепиться на американском рынке; с этой целью он стал записывать англоязычные песни. Для своего альбома 1100 Bel Air Place он уже записал кавер-версию «The Air That I Breathe» совместно с The Beach Boys и новую песню «To All the Girls I’ve Loved Before» в дуэте с Вилли Нельсоном. Ричард Перри, музыкальный продюсер альбома, предложил Иглесиасу Диану Росс в качестве ещё одного партнера по дуэту.

В это время Росс переживала не самые удачные годы в карьере, когда поступило предложение записать дуэт с испанской суперзвездой, поскольку последний её альбом оказался провальным и сопровождался чередой неудачных выступлений.

Текст песни написала именитая Синтия Вайль, композитором стал сам Иглесиас, а также его друг Тони Ренис.

Релиз 
Песня стала крайне успешной, достигнув первого места в чарте Испании и второго в американском Adult Contemporary, песня также вошла в топ-10 чартов Бельгии, Канады, Нидерландов, Италии и Новой Зеландии. Высокие позиции сингла помогли продажам альбомов обоих исполнителей.

Чарты

Еженедельные чарты

Годовые чарты

Сертификации и продажи

Примечания

Ссылки 

Песни 1984 года
Песни Хулио Иглесиаса
Песни Дайаны Росс
Синглы CBS Records
Синглы RCA Records
Песни, написанные Синтией Вайль
Синглы, возглавлявшие хит-парад Испании
Песни, спродюсированные Ричардом Перри
Поп-баллады
Баллады 1980-х годов